Jovine ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Jovine (1902–1950), italienischer Schriftsteller
 Valerio Jovine (* 1975), napoleanischer Reggae-Musiker